|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Los Angeles (officieel East West Bank Classic) van 2008 vond plaats van 21 tot en met 27 juli 2008 in Carson nabij de Amerikaanse stad Los Angeles. Het was de 38e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Ana Ivanović was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Jelena Janković bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Het vierde reekshoofd, Dinara Safina uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tiende geplaatste Italiaanse Flavia Pennetta in twee sets. Safina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Los Angeles op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de tweede van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Květa Peschke en Rennae Stubbs hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste Taiwanese duo Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Tsjechische koppel Eva Hrdinová en Vladimíra Uhlířová in de match-tiebreak. Het was hun zevende gezamenlijke titel. Chuang Chia-jung had daarnaast nog twee dubbelspeltitels met een andere partner; Chan Yung-jan geen.

Belgische of Nederlandse speelsters namen niet aan dit toernooi deel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Los Angeles 2008
Los Angeles